Tsiolkovski ou Tsiolkovsky peut faire référence à :

Patronyme 
 Constantin Tsiolkovski (1857–1935), scientifique russo-soviétique.

Toponyme 
 Tsiolkovski (anciennement Uglegorsk), ville russe nommée en l'honneur de Tsiolkovski ;
 , île de l'Antarctique nommée en l'honneur de Tsiolkovski ;
 Tsiolkovski, cratère lunaire nommé d'après le scientifique ;
 (1590) Tsiolkovskaja, astéroïde nommé en l'honneur du scientifique.

Divers 
 le musée d'État de l'histoire de l'astronautique C. E. Tsiolkovski de Kaluga, nommé en son honneur ;
 équation de Tsiolkovski ;
  ;
 , programme spatial soviétique nommé en l'honneur du scientifique.

Voir aussi